Олег Борисович Чен (22 ноября 1988 года, г. Алма-Ата, Казахская ССР, СССР) — российский тяжелоатлет, вице-чемпион мира 2011 и 2013 годов, чемпион Европы 2013 и 2014 годов, многократный чемпион России.

Спортивная карьера

Результаты выступлений

Примечания

Ссылки 
 Олег Чен на сайте IWF

Чемпионы России по тяжёлой атлетике
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике